Allò relatiu als fonaments d'alguna qüestió, és a dir: 
 Allò que sigui el seu principi o part principal (vegeu també origen, essència, i altres termes relacionats).
 Allò que sigui la seva base o fonaments, tant de forma literal com de forma al·legòrica (vegeu també profunditat i altres termes relacionats).
 En diferents contexts, als conceptes de serietat, raó, motiu, arrel, trama, etc.

Allò relatiu a la fonamentació, el establiment o assegurament d'alguna cosa, especialment d'un raonament o argument amb fonament - fonamentat o fundat - o sense fonament - poc fonamentada o infundat - (per exemple, en dret: fonamentació jurídica, fonaments de dret, etc. )

En ciències:
 Ciència fonamental

En matemàtiques:
 grup fonamental
 Teorema fonamental (l' àlgebra, l' càlcul, de la aritmètica, etc. )
 Ens fonamentals de la geometria
 Identitats trigonomètriques fonamentals
 Fonaments de la matemàtica
 Ordre ben fonamentat

En física:
 estat fonamental
 freqüència fonamental
 interacció fonamental
 magnitud fonamental
 Constant física fonamental
 partícula fonamental

En astronomia:
 estrella fonamental

En medicina xinesa:
 50 herbes fonamentals

En dret i ciències polítiques:
 Llei fonamental
 Dret fonamental

En economia:
 anàlisi fonamental

En teologia:
 teologia fonamental

En música:
 Freqüència fonamental
 Fonamental (música)

Referències